Deoksan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Deoksan-myeon, Jecheon, socken i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Deoksan-myeon, Yesan-gun, socken i Yesan-gun, Södra Chungcheong, 
 Deoksan-eup, köping i Jincheon-gun, Norra Chungcheong (tidigare Deoksan-myeon),